Il Magirus Deutz 199 era un camion prodotto dalla Magirus Deutz dal 1975 al 1995. Sono state prodotte e vendute circa 100.000 unità del camion ed è stato ampiamente utilizzato in Europa. Il veicolo può trasportare da 5 a 15 tonnellate a seconda della versione del camion. Il veicolo era molto popolare tra gli autocarri, ma rispetto ad altri autocarri, non ne furono prodotti e venduti molti. Il veicolo è stato esportato nel Regno Unito, Grecia, Svezia, Cipro e Sudafrica. Il camion aveva un motore molto affidabile e capacità di cross country piuttosto buone. Il veicolo utilizzava motori prodotti da Ford.

Il veicolo è stato utilizzato come base per il camion GAZon prodotto da GAZ fino al 2020. Parti dei telai Magirus sono stampate e collegate tra loro tramite rivetti o saldature. Sulle staffe collegate al telaio tramite bulloni, sono fissati: motore, frizione, cambio, cabina, scocca o controtelaio, parti delle sospensioni, comandi e altre unità. Un ammortizzatore è stato fissato alla parte anteriore dei longheroni, un dispositivo di traino è stato fissato alla traversa posteriore, negli autocarri a pianale con assorbimento degli urti su entrambi i lati per il traino a lungo termine di rimorchi, negli autocarri con cassone ribaltabile - un dispositivo per a breve termine traino, che non prevedeva la possibilità di smorzare gli urti dinamici e altro. I motori diesel Deutz FL 413 erano: 4 tempi, iniezione diretta, a V, con angolo di campanatura tra i cilindri di 90°. Le caratteristiche progettuali dei motori erano: raffreddamento ad aria, un processo di lavorazione originale con formazione della miscela parete-film, controllo termico affidabile e sistemi di avviamento. I motori avevano alta potenza, alta efficienza, buona manutenibilità, elevata rigidità e design compatto. Il veicolo è stato prodotto anche da Iveco fino al 1991. Questi veicoli sono stati utilizzati anche in Kazakistan noi camion militari erano relativamente popolari grazie alla loro affidabilità e capacità di attraversare il paese. Grazie all'efficace pulizia di carburante, aria e olio, alimentazione affidabile e sistemi di scarico, elevato rapporto di compressione della miscela di carburante, Magiruses ha raggiunto un'elevata capacità di litri e un consumo specifico minimo di carburante. I motori "Magirus", specialmente nei rigidi inverni siberiani, avevano vantaggi significativi rispetto ad altri motori della stessa classe, e in particolare, raffreddati ad acqua, costruiti in quel momento. Rispetto alle auto sovietiche, le Magirus avevano qualità dinamiche più elevate, buoni indicatori operativi ed economici, si distinguevano per il comfort e la facilità di controllo in qualsiasi condizione climatica e stradale. Avevano caratteristiche progettuali: potenti motori diesel raffreddati ad aria con regolazione termica automatica, cambi a sei marce non sincronizzati, efficienti sistemi di riscaldamento e ventilazione per le cabine di guida, freni di stazionamento con accumulatori a molla. Inoltre, i camion a tre assi erano dotati di bloccaggi differenziali interasse e interruota, su assi intermedi - con riduttori a denti (invece di scatole di rinvio). La maggior parte delle unità e degli assemblaggi utilizzati sul "Magirus" erano strutturalmente significativamente diversi da quelli prodotti nell'industria automobilistica sovietica ed erano un po' più complicati rispetto alle loro controparti nazionali.

Link esterno 
 Magirus Deutz Trucks Catalogue (1969-1998) 
 A Short Guide On Imported Vehicles
 Margirus Deutz Truck Chassis
 Margirus Deutz Techinal Documentation
 Cabover Truck

Autocarri